Слудская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Слудская волость — в составе Орловского уезда Вятской губернии.
 Слудская волость — в составе Пермского уезда Пермской губернии.